Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2000 () — 22-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 27 мая по 4 июня 2000 года на стадионе «Wagener Stadium» в городе Амстелвен (Нидерланды).

Победителями Трофея чемпионов (в 5-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Германии со счётом 2:1 в овертайме. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Южной Кореи, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Испании со счётом 3:0.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 2-е место на чемпионате мира 1998 и Олимпийских играх 1996
  — 3-е место на чемпионате мира 1998
  — 3-е место на Олимпийских играх 1996
  — 
  —

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+02:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2000 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2000 на сайте todor66.com

2000
Май 2000 года
Июнь 2000 года
Спорт в Нидерландах в 2000 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстелвене